Konya steht für:

 Konya (Provinz), Türkei
 Konya (NUTS-Region), TR52, Provinzen Konya und Karaman
 Konya, türkische Stadt
 Konya Ark, Zitadelle (Ark) von Chiwa, Usbekistan

Konya ist der Familienname folgender Personen:

 Kalman Konya (* 1961), deutscher Leichtathlet 
 Ladislau Konya (* 1934), deutsch-ungarischer Opernsänger (Bariton) 
 Ludovic Konya (1939–2014), rumänischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Kónya